

Sportlieden
Betty Veenstra (1945), een Nederlands softballer
Herman Veenstra (1911-2004), een Nederlands waterpolospeler
Jan Veenstra (schrijver) (1951), een Nederlands schrijver
Jan Veenstra (voetballer) (1942), een Nederlands voetballer
Myrna Veenstra (1975), een Nederlands hockeyster
Petra Veenstra (1984), een Nederlands schaakster
Rogier Veenstra (1987), een Nederlands voetballer
Tine Veenstra (1983), een Nederlands bobsleeër
Wiebren Veenstra (1966), een Nederlands wielrenner
Wietse Veenstra (1946), een Nederlands voetballer

Overig
Bart Veenstra (1921-2005), een Nederlands Drentstalig schrijver
Fred Veenstra (1962), een Nederlands politicus van het CDA
Michiel Veenstra (1976), een Nederlands radiodiskjockey
René Veenstra (1969), een Nederlands hoogleraar de Rijksuniversiteit Groningen
Richard Veenstra (1981), een Nederlands hedendaags componist
Sietze Albert Veenstra (1897-1981), meestal S.A. Veenstra genoemd, een Nederlands architect

Zie ook 
Feenstra (doorverwijspagina)